Рете́нция ( — удерживание, сдерживание, останавливание, задержание, сохранение) — задержка, удерживание или сохранение чего-либо.

Этот термин используется:

 Анатомическая ретенция — особенности строения протезного ложа, способствующие удержанию протеза (альвеолярный отросток, аркообразное строение нёба, верхнечелюстные бугры, торус, экзостозы, зубы).
 Ортодонтическая ретенция — период закрепления ретейнером результатов исправления прикуса брекет-системой или элайнерами. Во время лечения, передвижение зубов сопровождается перестройкой связок и тканей, которые окружают зубы. После выравнивания зубных рядов и снятия брекет-системы связки, а вместе с ними зубы, стремятся вернуться в изначальное положение. Поэтому, за активным периодом лечения прикуса брекетами наступает этап ретенции — этап удержания и закрепления результатов.
 Ретенционная азотемия — повышенное содержание в тканях организма азота из-за сдерживания выделения азота из крови через почки в мочу, вследствие нарушения выделительной функции почек;
 Ретенция в философии: в феноменологии (например, у Гуссерля) — первичная память, удерживающая прошлое в настоящем;
 Ретенция в психологии — сохранение в памяти приобретённой информации;
 Ретенция в биологии — сохранение у взрослых организмов признаков строения относящихся к более древним видам: термин близкий понятию атавизм.

См. также 

 Брекеты
 Ортодонтия
 Элайнер
 Ретейнер

Литература 
 Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. — Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. — 640 с.